Змагання з боксу у ваговій категорії до 69 кілограм серед чоловіків на XXVII Всесвітній Літній Універсіаді пройшли з 5 по 10 липня 2013 року. Взяли участь 20 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання

Примітки

Посилання 
 Огляд змагань на сайті Універсіади 2013, бокс, чоловіки 69кг

2013 у боксі
Бокс на Літній універсіаді 2013